Shadows from the Past – film del 1915 diretto da Richard Ridgely (come Richard J. Ridgely)
Shadows from the Past – cortometraggio del 2012 diretto da Xando Geddes